Жиру́, Жіру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Орлеана, 34 км на північний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 130,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жиру на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жиру на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр